Ганімед — герой давньогрецьких міфів, син троянського владаря Троя і німфи Каллірої.
 Ганімед — один з чотирьох галілеєвих супутників Юпітера.